Ванкувер — фамилия и топоним.

 Ванкувер — город в Канаде.
 Ванкувер — гора в территории Юкон.
 Ванкувер — гора на территории Новой Зеландии.
 Ванкувер — коронная колония в Британской Северной Америке. 
 Ванкувер — остров на тихоокеанском (западном) побережье Канады, местоположение города Виктория, столицы Британской Колумбии.
 Ванкувер — город в штате Вашингтон в США.
 Ванкувер — международный аэропорт, расположен на острове Си в городе Ричмонд, Британская Колумбия, Канада.
 Ванкувер — высотное здание, расположенное в центре Ванкувера (Канада).
 Ванкувер, Джордж (1757—1798) — английский мореплаватель.
 «Ванкувер Кэнакс» — профессиональный хоккейный клуб, выступающий в НХЛ.